Novogorelovka (azerbajdzjanska: Ərtəpə) är en ort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Gədəbəy Rayonu, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Novogorelovka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Novogorelovka är huvudsakligen kuperad, men österut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Novogorelovka. Närmaste större samhälle är Kyadabek,  km sydväst om Novogorelovka. 

Omgivningarna runt Novogorelovka är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Novogorelovka är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gədəbəy Rayonu